Lombarda – comune della Croazia
Lombarda o Liber legis Langobardorum – raccolta di testi del diritto longobardo e franco
Lombarda – trovatore tolosana del XIII secolo.
Colle della Lombarda – valico delle Alpi Marittime
Cima della Lombarda – montagna delle Alpi Marittime

Pagine correlate 
Lombardo